Progresja halowego rekordu świata w skoku o tyczce kobiet – lista halowych rekordów świata w historii kobiecego skoku o tyczce.

Lista 
Rezultaty małym drukiem nie zostały oficjalnie ratyfikowane przez IAAF jako rekordy świata

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Skok o tyczce kobiet
Skok o tyczce